László Hunyadi ist der Name folgender Personen:
* Ladislaus Hunyadi (ungarisch László Hunyadi; 1433–1457), ungarischer Staatsmann und Krieger; Sohn von Johann Hunyadi
 László Hunyadi (Bildhauer) (* 1933), rumänischer Bildhauer
 László Hunyadi (Geologe) (1936–2016), ungarischer Geologe
 László Hunyadi (Fußballspieler) (1947–2011), ungarischer Fußballspieler
 László Hunyadi (Schauspieler) (1951–2001), rumänischer Schauspieler
 László Hunyadi (Sprachwissenschaftler), ungarischer Sprachwissenschaftler 

László Hunyadi steht für: 
 Hunyadi László (Oper), 1844 uraufgeführte romantische Oper des ungarischen Komponisten Ferenc Erkel

siehe auch
 László Hunyady, ungarischer Mediziner